Матиаш Лерх ( или Mathias Lerch, 20 февраля 1860,  — 3 августа 1922, Сушице) — чешский математик, известный своими работами по математическому анализу и теории чисел. В его честь названа , являющаяся одним из обобщений дзета-функции Гурвица.

Биография 
Матиаш Лерх учился в Праге на чешском отделении Карлова университета, а затем в 1884—1885 годах в Берлинском университете, где его учителями были такие известные математики как Карл Вейерштрасс, Леопольд Кронекер и  Лазарь Иммануэль Фукс.

С 1886 года в качестве приват-доцента он начал преподавать в Чешском политехническом институте в Праге. В 1896 году он получил должность профессора кафедры Фрибурского университета в Швейцарии. В 1906 году он вернулся в Чехию и был назначен профессором математики в Чешском политехническом институте в Брно, а в 1920 году он стал первым профессором математики в открывшемся незадолго до этого Масариковом университете в Брно.

Научная деятельность 
Лерх написал 238 научных работ, 118 из которых были написаны на чешском языке. Около 150 работ посвящены математическому анализу, в частности, исследованию гамма-функции и других специальных функций. Около 40 работ посвящены теории чисел, есть также работы по геометрии и численным методам.

Его именем названа трансцендентная функция Лерха, определяемая через ряд
 
а также связанная с ней  
, являющаяся одним из обобщений дзета-функции Гурвица.

В 1900 году он получил престижную премию (Grand Prix) Французской академии наук за исследования в области теории чисел.

Примечания 

Выпускники Карлова университета
Математики Чехии
Математики по алфавиту
Математики XIX века
Математики XX века
Математики в теории чисел
Преподаватели Масарикова университета
Преподаватели Фрибурского университета